Das Herrendoppel der Australian Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Ellis Ferreira und Rick Leach waren die Titelverteidiger. Das Finale bestritten Jonas Björkman und Todd Woodbridge gegen Byron Black und David Prinosil, welches Björkman und Woodbridge in vier Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel, sie hatten jedoch beide schon zuvor mit anderen Partnern bei den Australian Open gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2001